Il doppio  del Tunis Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Thomaz Bellucci e Bruno Soares erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Brian Dabul e Leonardo Mayer hanno battuto in finale 6–4, 7–6(6) Johan Brunström e Jean-Julien Rojer.

Teste di serie 

 Paul Hanley /  Jamie Murray (primo turno)
 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (finale)

 James Cerretani /  Dick Norman (quarti di finale) 
 Sebastián Prieto /  Sergio Roitman (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Tunis Open 2009